Сулейман бек (Сулейман бек Крызский) — военный царской армии.

За 25-летнюю военную службу (принимал участие в русско-турецких войнах) получил титул бека, был награждён Георгиевским крестом. После службы как аксакал принимал участие в управление села Крыз. Похоронен в родном селении.

Сын, Садыг бек, получил военное образование в Санкт-Петербурге. Убит в 1920 году большевиками неподалеку от дороги Губа — Хачмаз.

Литература 

 Шахмурад Крызлы (Рашидов) «Крыз ве Крызлылар» Баку — 1996 (Азернешр)
 Шыхбала Крызлы (Сулейманов) «Крыз ве Крыз дили» Баку — 2002

Крыз